Harhorin kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Harhorin (ort), Övörchangaj, 
 Harhorin (distrikt), Övörchangaj, 

Robotskapade Mongolietförgreningar